Montana, een staat van de VS
 Malta (land), een Zuid-Europees land
 Mato Grosso (staat), een Braziliaanse staat met ISO-code MT
 Matera (provincie), een provincie van Italië
 Mat (district), een district in de Albanese prefectuur Dibër (kentekencode MT)
 Masoretische Tekst, de Hebreeuwse tekst van de joodse Bijbel
 MT (Biella), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 MT (Wenen), een Oostenrijks historisch motorfietsmerk
  Megatesla, een eenheid van magnetische fluxdichtheid, zie Tesla (eenheid)
 Mersennetwister, een wiskundig hulpmiddel, een pseudotoevalsgenerator
 MegaTycoon, een online spel.
 Movable Type, een web-applicatie voor blogs
 mechanische trekkenwand, een theater-installatie
 Area V5 van de visuele hersenschors, zie Visuele schors
 Myelitis transversa, een ontsteking van het ruggenmerg

 Meitnerium, een scheikundig element
 Berg (aardrijkskunde), in het Engels  Mount
 Station Maastricht

 managementteam
 Maltees (Malti), de taal die op Malta gesproken wordt
 .mt, het topleveldomein voor Maltese internetsites

 De millitesla
 metrische ton (massa)

Zie ook 
 MT-LB een gevechtsvoertuig met rupsbanden uit de Sovjet-Unie